Sunilius är ett släkte av skalbaggar. Sunilius ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Sunilius